El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 1996, disputat el cap de setmana del 13 al 15 de setembre al Circuit de Catalunya, va ser la dotzena prova de la temporada 1996 del mundial de motociclisme.

Resultats

500 cc

250 cc

125 cc

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Competicions esportives del 1996 a Catalunya
Competicions motociclistes del 1996
1996
1996